Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1954 година e 5-и пореден.

Започва на 17 януари 1954 г. и завършва на 24 октомври.

Съдържа в календара 9 старта.

Стартове

Класиране 
Крайно класиране при пилотите за 1954 г.

1. Хуан Мануел Фанджо (Аржентина)

2. Майк Хаутърн (Великобритания)

3. Хуан Гонзалес (Аржентина)

4. Морис Трентинян (Франция)

5. Карл Килинг (Германия)

6. Херман Хечман (Германия)

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони